Polycope är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1866. Polycope ingår i familjen Polycopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Polycope